Адворицы — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 23 км к юго-западу от города Пскова и в 7 км к западу от деревни Тямша.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района